Aquesta és una llista amb els models de motocicleta de carretera produïts per  al llarg de la seva existència, ordenada cronològicament per l'any de llançament del model. La llista aplega tots els models dissenyats per al seu ús en carretera produïts mai per Derbi, tant si foren simples prototips (cas en el qual s'indica expressament) com si es passaren després a la sèrie. No s'hi inclouen, però, els nombrosos prototipus de competició de velocitat desenvolupats pel departament de curses per als pilots oficials de la marca.

La llista no inclou els models de tipus trail, supermotard i Dual-Purpose, recollits en una altra llista dedicada als models fora d'asfalt de la marca.

Llista de models 

Notes

Resum per model 
Tot seguit es llisten els diferents models produïts, ordenats alfabèticament, amb el total de versions fabricades de cadascun. No s'hi inclouen els prototipus que no passaren a producció.

Vegeu també 
 Llista de models de motocicleta fora d'asfalt Derbi

Referències 

 
 
 
 
 
 

Derbi
Derbi